Лиа Ремини: сайентология и последствия () — американский документальный сериал телеканала A&E, посвящённый расследованию деятельности Церкви сайентологии, в основу которого лёг личный опыт американской актрисы Лии Ремини, бывшего высокопоставленного сайентолога  и других бывших членов. Ремини выросла в семье сайентологов и являлась членом организации с 1979 года по 2013 год, покинув её при весьма острых обстоятельствах. Впоследствии она выступила откровенным критиком сайентологии и в 2015 году издала мемуары «» (), ставшие бестселлером. 

Первый сезон из семи постоянных и трёх отдельных серий вышел 29 ноября 2016 года. Он получил положительные отзывы кинокритиков, для телеканала A&E обеспечил лучший рейтинг премьер начиная с 2014 года и имел устойчиво большую аудиторию в последующих сериях. Первый сезон получил две номинации на премию «Эмми», в одной из которых победил. Также сериал неоднократно номинировался и выигрывал другие телевизионные и кинопремии. Второй сезон вышел 15 августа 2017 года и состоял из десяти постоянных и четырёх дополнительных серий. Третий сезон вышел 27 сентября 2018 года и состоял из десяти постоянных и двух отдельных серий. Заключительная отдельная двухчасовая серия вышла 26 августа 2019 года.

Содержание 

В каждой 43-минутной серии Лиа Ремини совместно с  расследует то, что редакция телеканал A&E обозначила как «леденящие истории жестокого обращения, разбитого сердца и преследований тех, кто покинул церковь и во всеуслышание рассказал о своём опыте». Она интервьюирует бывших сайентологов, которые описывают свой опыт пребывания в Церкви сайентологии и то, как последняя продолжает влиять на них даже после ухода. Более того, она побеседовала с множеством бывших высокопоставленных сайентологов, которые разъяснили предысторию политики и организации Церкви сайентологии и как это связано с опытом бывших членов.

В заявлении, опубликованном A&E, Ремини объяснила цель своего сериала: она надеется, что «прольёт свет на сведения, которые заставят мир обеспокоиться относительно того, что на самом деле происходит, и побудит остальных высказываться, чтобы навсегда можно было положить конец злоупотреблениям. Я надеюсь, что люди, которые ушли, в настоящее время обрели безопасное место. Я уповаю на то, что остальные, кто подвергся злоупотреблениям, выйдут вперёд и помогут нам что-то поделать со всем этим».

В рамках предпоказной рекламы она разместила на веб-сайте Reddit сообщение под заголовком «Спрашивайте меня о чём угодно», где изложила свой взгляд на сайентологию и обсудила предстоящий сериал. Сообщение Ремини получило почти 20 000 откликов и побудило создателей добавить в расписание сериала в декабре 2016 и январе 2017 года два отдельных выпуска на ту же тематику.

Производство 

Сериал был создан Ремини после выхода в 2015 году её книги «» (), когда с ней связались несколько бывших сайентологов, и она решила снять тизер, основанный на истории одной семьи, и обратилась к нескольким продюсерам, чтобы заручиться поддержкой в производстве. Когда она вела переговоры с продюсерами  и  из , то сказала им следующее: «Не будьте тряпками. Если вы будете тряпками, то вам не следует быть продюсерами». Комментарий Хольцмана: «Аарон и я втянули шеи и изрекли: „Мы что, тряпки?“». Они решили, что это не так, взялись за проект и устроили переговоры с A&E. Хольцман, объясняя, почему он взялся за проект, сказал следующее: «Мы не за и не против сайентологии. Мы всего лишь документалисты, взявшие факты в том виде, в каком мы их получили, и исследовали как можно лучше каждую зацепку».

Большая часть первого сезона сериала была отснята летом 2016 года. Леа Ремини выступила в качестве учредителя и исполнительного продюсера собственной кинокомпании No Seriously Productions, Саидман и Хольцман — в качестве сопродюсеров, а Алекс Верессов стал шоураннером и вторым исполнительным продюсером.

Дополнительная серия под названием «Спроваживайте меня о чём угодно» была добавлена в расписание сериала после того, как его трансляция уже началась, а премьера состоялась 19 декабря. Он был снят в течение предыдущей недели в ответ на рейтинговый успех первой серии. Вторая одноимённая дополнительная серия была снята 17 января 2017 года. Ещё одна отдельная серия вышла в эфир после окончания первого сезона под названием «Торговцы страхом».

На волне успеха первого сезона в рейтингах в марте 2017 года A&E анонсировала второй сезон из десяти серий, премьера которого состоялась 15 августа 2017 года. Исполнительным продюсером вновь выступила Леа Ремини и её кинокомпания No Seriously Productions совместно с The Intellectual Property Corp Эли Хольцмана и Аарона Саидмана. Ремини выступила со следующим заявлением: «Телесериал действительно о том, как отстаивать то, что правильно, и не позволять хулиганам добиваться своего. Я считаю важным дать понять людям, что вы способны предпринять действия, чтобы добиться изменений, как для себя, так и для других».

По словам Ремини, после выхода первого сезона многие люди вышли на связь с ней и , чтобы рассказать свои истории о сайентологических злоупотреблениях. Первоначально она не собиралась снимать продолжение, однако поменяла своё мнение после того, что Хольцман назвал «потоком людей, решивших выступить вперёд», добавив, что команда «работает над каким-то действительно разоблачающим и воздействующим материалом и ждёт не дождётся премьеры».

На Rotten Tomatoes первый сезон сериала получил 86 % свежести.

Серии и история показа

Обзор серий

Сезон 1 (2016–2017) 

Первый сезон состоял из семи серий, который показывали по телевидению каждый вечер по вторникам, кроме того, две серии были добавлены к сетку вещания в вечер понедельника 19 декабря 2016 года и вторника 17 января 2017 года, как и двухчасовая отдельная серия 29 мая 2017 года.

Семь исходных серий (но не три дополнительные) также были показаны  (начиная с 11 марта 2017 года) и  (начиная с апреля 2017 года) подразделениями кабельного телеканала .

Сезон 2 (2017) 

Второй сезон, состоявший из десяти основных и четырёх дополнительных серий, был показан по вечерам вторника, начиная с 15 августа 2017 года.

Сезон 3 (2018—2019) 

14 марта 2018 года телеканал A&E объявил, что сериал будет продлён на третий сезон. 13 ноября 2018 года A&E выпустил отдельную двухчасовую серию «сайентология и последствия: свидетели Иеговы» (), где Леа Ремини вместе с Майком Риндером провела сравнительный анализ сайентологии со свидетелями Иеговы, продолжение которой стал вторая дополнительная серия о «Эмоциональных последствиях» сайентологии для семей Ремини и Риндера, показанная 18 ноября 2018 года. В свою очередь премьера первой из основных серий сезона состоялась 27 ноября 2018 года.

Заключительная серия (2019)

Оценки

Кинокритиков и журналистов 

Пилотная серия получила умеренно положительные отзывы, хотя некоторые обозреватели сомневались в вероятном влиянии телесериала. Обозреватель The Hollywood Reporter Дэвид Финберг описал её как «увлекательную, но вряд ли способную привлечь поклонников», отметив, что хотя она «вызовет некоторые эмоции у зрителей», сам формат не отличается стремительностью, поскольку «много сидячих разговоров, перемежающихся кадрами из довольно безобидных сайентологических рекламных видеороликов и интервью с мероприятий». В свою очередь обозреватель Newsday Верне Гей, упомянув статью-расследование 2009 года The Truth Rundown журналистов St. Petersburg Times Джо Чайлдза и Томаса Тобина, книгу 2011 года «» пишущего редактора Rolling Stone Джанет Райтман, книгу 2013 года «» журналиста и писателя Лоуренса Райта и основанный на ней документальный фильм 2015 года «Путь к клиру: сайентология и темница веры» Алекса Гибни, а также книгу «» самой Ремини, высказал мнение, что «здесь нет ничего особенно нового (судя по первому часу), но Ремини кажется решительной, жёсткой, потенциально грозной». Обозреватель The Los Angeles Times Мередит Блейк отметила, что это «убедительное, хотя и несложное исследование» сайентологии, и указала на то, что внимание к пострадавшим семьям описывается как «действенная стратегия, которая, вероятно, найдёт отклик у многих зрителей». Обозреватель The Atlantic Софи Гилберт подчеркнула способность Ремини охватить более широкую аудиторию и назвала телесериал «ценным продолжением попыток, направленных на то, чтобы пролить свет на некоторые из наиболее вопиющих практик [сайентологии]».

Обозреватель CNN Брайан Лоури расценил сериал как «шаг в качестве для A&E», который доставляет «отрезвляющее предупреждение тем, кто может быть восприимчив к рекламным предложениям [сайентологии]». В свою очередь The Huffington Post Стефани Маркус признавая, что Ремини свойственно «слушать одну и ту же историю снова и снова», отметила, что «при нормальных обстоятельствах одна и та же история в восьми эпизодах превратилась бы в утомительный и скучный сериал, но „Лиа Ремини: сайентология и последствия“ рассказывает ужастик, и повторение является мощным». А обозреватель сетевого издания  Мелани Макфарленд предположила, что лучшим активом сериала оказался был «честный гнев и разочарование Ремини, которые вспыхивают на экране в ответ на особенно убийственные разоблачения», но задавшись вопросом о том, какая должна быть у него аудитория, высказала мнение, что «трудно представить себе кого-либо, кроме самых стойких увлечённых, слоняющихся без дела, чтобы посмотреть все восемь серий».

К концу первого сезона сериал получил высокую оценку критиков, а также большое количество зрителей . Описывая его как «пиковое телевизионное сокровище», обозреватель сетевого издания  Кимберли Рутс отметила следующее: «Если вы слышали о документальном сериале и быстро отмахнулись от него, как от жалкой выкачки денег со стороны Ремини (как я сначала), то стоит посмотреть второй раз». В свою очередь обозреватель The Straits Times Элисон Десоуза за «замечательные» истории интервьюируемых назвала его «захватывающим».

На Rotten Tomatoes первый сезон получил 86 % свежести.

Награды и номинации

Рейтинги 

Пилотная серия стала самым крупным рейтинговым успехом телеканала A&E со времён  в 2014 году, собрав 2,1 миллиона зрителей. Кроме того, она значительно превысила 1,65 миллиона человек, которые посмотрели премьеру в марте 2015 года документального фильма телеканала HBO о сайентологии «Путь к клиру: сайентология и темница веры». Рейтинги последующих серий были ниже, но оставались устойчивыми на уровне от 0,9 до 1,4 миллиона зрителей.

Первые две серии второго сезона набрали 1,4 миллиона зрителей, что меньше, чем у первого сезона, но отражает обычно меньшее количество зрителей в августе.

сайентологов 

Церковь сайентологии выступила с резкой критикой сериала. Ещё до премьерного показа она выпустила заявление объёмом в 530 слов, содержащее нападки на Лиа Ремини, в котором утверждала как то, что она распространяет ложные сведения об организации, так и то, что участвовавшие в съёмка сайентологи были изгнаны. Кроме того, организация создала веб-сайт, на котором пыталась дискредитировать сериал, а её адвокаты также пытались принудить руководство телеканала A&E отказаться от готовящегося показа сериала. В свою очередь Ремини потребовала, чтобы организация выплатила ей 1,5 миллиона долларов в качестве компенсации за прошлый и настоящий репутационный, эмоциональный и экономический ущерб. Когда Ремини 25 января 2017 года была приглашена на ток-шоу «», чтобы представить свой документальный сериал, то Церковь сайентологии отправила его ведущему Конану О'Брайену личное письмо с целью дискредитировать Ремини, чего, по словам О'Брайена, никогда раньше не случалось за все те 24 года, которые он был ведущим различных вечерних ток-шоу.

В начале каждой серии на экране были представлены заявления, описывающие оспаривание сайентологическим руководством представленного материала и отказ участвовать в съёмках сериале. В свою очередь обозреватель сетевого издания  Мелани Макфарленд отметила, что выдержки из официальных писем сайентологов, критикующих авторитет Ремини и интервьюированных ею людей, которые были показаны и зачитаны во время показа, являются попыткой «умиротворить печально известную скандальную церковь».

Премьера второго сезона ознаменовалась тем, что индийские сайентологи начали сбор подписей под петицией на Change.org, призывавшей телеканал A&E отменить показ, утверждая, что это была «разновидность шоу ненависти, созданного для порождения насилия, с ложными заявлениями, показывающими сайентологию исключительно в отрицательном свете. Это законченное преступление! Запретите это!».  Церкви сайентологии «Сайентологи принимают меры против дискриминации» () разослала своим приверженцам шаблонные письма, чтобы они отправили их рекламодателям A&E с просьбой отказаться от финансовой поддержки телеканала из-за сериала, сеющего «религиозную рознь и фанатизм, и ведущий к насилию». В свою очередь бывший сайентолог также распространил петицию с призывом к правительству США пересмотреть , отменив освобождение Церкви сайентологии от уплаты налогов.

Примечания

Ссылки 

 
 

Документальные сериалы
Саентология
Лауреаты прайм-тайм премии «Эмми»